Фёдор Двиня́тин:

 Двинятин, Фёдор Никитич (род. 1968) — игрок «Что? Где? Когда?», радиоведущий. 
 «Фёдор Двинятин» — команда КВН.